Spojení písmen I a R může mít různé významy:

IR 
 infračervené záření (z anglického InfraRed nebo Infrared Radiation) – druh elektromagnetického záření používaný např. v dálkových ovladačích TV
 mezinárodní poznávací značka vozidel Íránu
 IR – kód ISO 3166-2 pro Írán
 Instrument Rating - z angličtiny, přístrojová kvalifikace pro létání za podmínek IFR, doložka k pilotní licenci, její rozšíření o možnost létání podle přístrojů
 Interest Rate -  úroková sazba
 inverted repeat -  zopakované obráceně, tedy palindrom
 isoprene rubber -  izoprénový kaučuk
 “International Relations” -  mezinárodní vztahy

Ir 
 iridium – chemický prvek
 Ir, člověk irské národnosti, člověk pocházející z Irska

.ir 
 .ir – internetová doména nejvyššího řádu pro Írán

Zkratky
Značky